A-Ford kan syfta på:

 Ford Model A (1903–04)
 Ford Model A (1927–31)